Василий Фёдорович Фёдоров:
 Фёдоров, Василий Фёдорович (1802—1855) — русский астроном.
 Фёдоров, Василий Фёдорович (1891—1971) — советский актёр и режиссёр театра и кино, театральный художник.
 Фёдоров, Василий Фёдорович (1894—1942) — российский советский живописец, график и педагог.
 Фёдоров, Василий Фёдорович (1906—1965) — советский хозяйственный деятель, заместитель председателя Государственного комитета по чёрной и цветной металлургии при Госплане СССР.
 Фёдоров, Василий Фёдорович (1912—1982) — Герой Советского Союза.